Dulcina kan syfta på:

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Barbuda (ö),

Saint Kitts och Nevis 

 Äldre namn på ön Nevis, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar